Para el mismo sustantivo con su correspondiente artículo, véase: El cascabel

La palabra cascabel se refiere a:

cascabel, bola hueca, agujereada, de metal u otro material rígido que contiene uno o varios pedacitos para sonar.
cascabel, pieza sonora unida al collar de un gato.
cascabel es un remate de forma casi esférica de algunos cañones de artillería.7

Naturaleza
 Uno de los nombres que recibe una víbora llamada crótalo.
 El conjunto de placas córneas en la cola de la víbora mencionada.
 El nombre común de la planta Alstroemeria aurantiaca.
 El nombre común de la planta Briza maxima.
El chile cascabel, variedad seca de Capsicum annuum.

Cultura
 Cascabel fue una revista editada en Argentina